Le championnat d'Europe de rink hockey masculin est une compétition de rink hockey au cours de laquelle s'affrontent les équipes nationales masculines de pays européens. Il a lieu tous les deux ans et est organisé par le Comité européen de rink hockey.

Palmarès 

Le tableau ci-après donne le palmarès du championnat d'Europe depuis sa création en 1926. On accède à l'article qui traite d'une saison particulière en cliquant sur l'année de la compétition.

Bilan 

Le Portugal possède le meilleur palmarès dans cette compétition avec 21 titres en 54 éditions. Trois autres sélections ont gagnés au moins une fois le championnat, l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie. Quatre autres équipes sont parvenues en finale. Il s'agit de la France, l'Allemagne, la Suisse et la Belgique.
Le bilan suivant ne tient pas compte des championnats non officiels de 1924 et 1925.

Notes et références